Serment est le  de Mami Kawada sorti sous le label Geneon Entertainment le  au Japon. Il arrive  à l'Oricon et reste classé une semaine.

Serment a été utilisé comme thème d'ouverture de l'anime Shakugan no Shana III. Serment se trouve sur l'album Square the Circle.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officielle du single
  Fiche sur le site de l'Oricon

Chanson interprétée par Mami Kawada
Single musical sorti en 2012